Bottenbach ist ein geographischer NAme:

Orte:
 Bottenbach,  Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bottenbach (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Badwindsheim, Bayern
 Bottenbach (Kreuztal), Ortsteil der Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Bottenbach (Berghauptener Dorfbach), linker Zufluss vom Staufenkopf des Berghauptener Dorfbachs (zur Kinzig, zum Oberrhein) nach Berghaupten, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bottenbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornbachs (zum Schwarzbach) bei Riedelberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Böttenbach